Hellemann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Angelika Hellemann (* 1976/1977), deutsche Journalistin
Carl Hellemann (1884–unbekannt), dänischer Radrennfahrer
 Peter Hellemann (* 1971), dänischer Komponist, Arrangeur und Produzent 
 Susann Hellemann (* 1957), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Autorin 

siehe auch

Hellemann-Turm